Паво́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
  (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Павони, Лодовико (1784—1849) — итальянский священник, католический святой.
  (род. 1963) — итальянский бегун, спринтер.
 Павони, Рикардо (род. 1943) — уругвайский футболист.
 Павони, Хосе Луис (род. 1954) — аргентинский футбольный тренер